Michelle Martin (zaak-Dutroux), Belgisch misdadigster, veroordeeld tot dertig jaar in de zaak-Dutroux
 Michelle Martin (squashspeelster), Australisch sportvrouw